

Geografia 
 Monda – comune della provincia di Malaga (Andalusia, Spagna)
 Río Monda – fiume dell'Honduras

Persone 
 Antonio Monda – scrittore italiano
 Robert Onsare Monda – politico keniano

Altro 
 Monda – personaggio di One Piece

Altri progetti